Alemannia steht für:

 Herzogtum der Alamannen
 (418) Alemannia, Asteroid
 Alemannia (Schiff)
 Alemannia Aachen 
 BFC Alemannia 90 
 SV Alemannia Waldalgesheim
 Grube Alemannia, Bergwerk
 Alemannia (Studentenverbindung)

Zeitschriften:
 Alemannia (Zeitschrift für Volkskunde, 1873–1917), deutsche Fachzeitschrift (1873–1917)
 Alemannia (Zeitschrift für Volkskunde, 1926–1937), österreichische Fachzeitschrift (1926–1937)

Siehe auch:
 Alamania
 Alamannia 
 Alemann
 Alemanía 
 Alemagna
 Alemana
 Allemannia
 Almanya